Bloomingburg puede referirse a dos localidades en los Estados Unidos:

  Bloomingburg (Nueva York); o
  Bloomingburg (Ohio).